Esta página trata del apellido, para la enfermedad del mismo nombre véase: Enfermedad de Parkinson.

Parkinson es un apellido compartido por diferentes personajes históricos:

 Cecil Parkinson (n 1931), Baron Parkinson de Carnforth, político británico.
 Cyril Northcote Parkinson (1909-1993), historiador que formuló la Ley de Parkinson.
 David Parkinson, historiador del cine.
 James Parkinson (1755-1824), físico, realizó el primer estudio completo sobre la enfermedad de  Parkinson.
 John Parkinson (1567-1650), botánico inglés del .
 Keith Parkinson, artista e ilustrador de ficción.
 Kenneth Parkinson, implicado en el escándalo Watergate.
 Michael Parkinson (n 1935), presentador de televisión.
 Sydney Parkinson (1745-1771), artista escocés.
 Phil Parkinson (n 1967), entrenador de fútbol inglés.
Pansy Parkinson es un personaje de ficción de las novelas de Harry Potter.
 Parkinson, banda chilena de Rock, activa entre 1988 y 1995, hoy disuelta.